Cieślewski ist der Familienname folgender Personen:

 Tadeusz Cieślewski (1870–1956), polnischer Maler
 Tadeusz Cieślewski (1895–1944), polnischer Maler